Sixte steht für

 Sixte (Kartenspiel), ein Kartenspiel
 französisch für den Vornamen Sixtus, insbesondere für Sixtus (Bischof), den ersten Bischof von Reims

Siehe auch:
 Sixt